ан-Наха‘и () — нисба, указывающая на происхождение из йеменского племени Наха.

 Малик аль-Аштар ан-Нахаи (619—647) — военный и политический деятель времён правления халифа Усмана, сторонник халифа Али.
 Алькама ибн Кайс ан-Нахаи (ум. 681) — исламский богослов, толкователь Корана, хадисовед, факих.
 Ибрахим ан-Нахаи (666—714) — исламский учёный-богослов поколения табиинов, муджтахид, один из основателей иракской школы фикха.